Беата - багатозначний термін, який може означати:

 Беата - жіноче ім'я
 Беата - острів в Карибському морі, в складі Домініканської республіки.